Грожан () — французская фамилия. Известные носители:

 Грожан, Жан (Jean Grosjean; 1912—2006) — французский поэт и писатель; переводчик и комментатор библейских текстов.
 Грожан, Ромен (род. 1986) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Грожан, Себастьян (род. 1978) — французский теннисист.
 Грожан, Франсуа Александр (1747—1823) — французский полковник.
 Жоллес-Грожан, Марион (род. 1981) — французская телеведущая и журналистка.